Plater ist

 der Name eines litauischen Adelsgeschlechts, siehe Plater – dort auch zu Namensträgern

Plater ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Plater (1935–2010), englischer Dramatiker, Schriftsteller und Drehbuchautor
 Bobby Plater (1914–1982), US-amerikanischer Jazzsaxophonist
 Emilia Plater (1806–1831), Freiheitskämpferin
 Felix Plater (auch Felix Platerus), siehe Felix Platter (Mediziner, 1536)
 George Plater (1735–1792), US-amerikanischer Politiker
 Józef Broel-Plater (1890–1941), polnischer Bobsportler
 Kazimierz Plater (1915–2004), polnischer Schachspieler
 Maria Broel-Plater-Skassa (1913–2005), polnische Widerstandskämpferin, Opfer der Gasbrandversuche während der Zeit des Nationalsozialismus
 Steve Plater (* 1972), englischer Motorradsportler
 Thomas Plater (1769–1830), US-amerikanischer Politiker